Ауакатлан (, с языка науатль — «место, где много авокадо») — топоним в Мексике:

 Ауакатлан — муниципалитет в штате Наярит:
 Ауакатлан — город и административный центр этого муниципалитета.
 Ауакатлан — муниципалитет в штате Пуэбла:
 Ауакатлан — город и административный центр этого муниципалитета.